Rochetaillée peut désigner :

 Plusieurs localités situées en France :
 Rochetaillée, anciennement Rochetaillée-sur-Aujon, commune située dans le département de la Haute-Marne ;
 Rochetaillée, commune associée à la commune de Saint-Étienne ;
 Rochetaillée-sur-Saône, une commune située dans le département du Rhône ;
 Rochetaillée, un lieu-dit situé dans la commune du Bourg-d'Oisans, dans le département de l'Isère ;

 Les gorges de Rochetaillée au fond desquelles serpente la Galaure entre Saint-Uze et Saint-Vallier dans le département de la Drôme ;

 Une grande famille stéphanoise, dont Camille de Rochetaillée, industriel.

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France